Tranter ist der Familienname folgender Personen:

 Clement John Tranter (1909–1991), britischer Mathematiker 
 George Tranter (1886–1958), englischer Fußballspieler 
 Jane Tranter (* 1963), US-amerikanische Fernsehproduzentin 

 Maureen Tranter (* 1947), britische Sprinterin
 Neville Tranter (* 1955), australischer Puppenspieler
 Nigel Tranter (1909–2000), schottischer Schriftsteller 
 Wilf Tranter (Wilfred Tranter; * 1945), englischer Fußballspieler 
 William-Tranter (1816–1890), britischer Waffenhersteller 

Tranter steht für:
 Tranter-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Tranter-Perkussionsrevolver
 Tranter's Creek, Grenzbach in North Carolina, Vereinigte Staaten